Немецкая Бундеслига 2019/20 () — 57-й сезон высшего дивизиона в немецкой системе футбольных лиг.

Сезон начался 16 августа 2019 года и должен был завершиться 16 мая 2020 года, но фактически завершился 27 июня 2020 года. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата было приостановлено 14 марта 2020 года. Турнир был возобновлён 16 мая без зрителей на стадионах.

Чемпионский титул досрочно защитила мюнхенская «Бавария», 16 июня обыграв бременский «Вердер» (1:0) в матче 32-го тура.

До предпоследнего тура дюссельдорфская «Фортуна» держалась на 16-м месте, но по итогам последнего тура заняла 17-е место и вылетела во Вторую Бундеслигу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Результаты матчей

Переходные матчи 
По окончании сезона 16-я команда Бундеслиги играет переходные матчи с 3-й командой Второй Бундеслиги за сохранение места в Бундеслиге. 

 Первый матч

 Ответный матч

По итогам стыковых матчей Вердер остался в Бундеслиге, а Хайденхайм проведёт следующий сезон во Второй Бундеслиге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги 

2019
Германия
Германия 1
Спорт в Германии в 2019 году
Спорт в Германии в 2020 году